

Sigle 
 Physical-to-Virtual – la creazione della immagine virtuale di un sistema operativo fisico da utilizzare con un programma di virtualizzazione

Codici 
 Lockheed P2V Neptune – aereo bimotore ad elica statunitense (P-2 dopo il settembre 1962)